{{Административная единица
|Цвет1 = 
|Цвет2 =
|Русское название = Восточные Алеутские острова
|Оригинальное название = Aleutians East Borough
|Герб = 
|Флаг =
|Страна = США
  |lat_dir = N |lat_deg = 55 |lat_min = 20 |lat_sec = 0
  |lon_dir = W |lon_deg = 161 |lon_min = 50 |lon_sec = 0
  |region     = US-AK
  |уровень    = 2
|Статус = боро
|Гимн =
|Входит в = Аляску
|Включает =
|Столица = Санд-Пойнт
|КрупныйГород = Акутан
|КрупныеГорода = Кинг-Коув
|Дата = 23 октября 1987 года
|Глава =
  |Название главы                 = 
|Глава2 =
  |Название главы2                =
|ВВП =
  |Год ВВП                        = 
  |Место по ВВП                   = 
  |ВВП на душу населения          = 
  |Место по ВВП на душу населения = 
|Язык =
|Языки =
|Население = 3420 человека
  |Год переписи                   = 2020
  |Место по населению             = 12
  |Плотность                      = 0,19
  |Место по плотности             = 
  |Национальный состав            = эскимосы — 37,3%азиаты — 26,5%белые — 24,0%
  |Конфессиональный состав        = 
|Площадь = 38 900
  |Место по площади               = 10
|Максимальная высота = 
|Средняя высота = 35.
Площадь боро составляет 38 881 км², из них 20 782 км² (ок. 53 %) составляют открытые водные пространства.

Крупные острова
 Шумагина
 Павлова
 Санак

Демография 

Крупные населённые пункты
 Акутан — 1027 жителей
 Санд-Пойнт — 976 жителей
 Кинг-Коув — 938 жителей
Остальные населённые пункты насчитывают по паре десятков человек и менее и/или имеют непостоянный (кочевой) статус.

Население
 2000 — 2697 человек
 2004 — 2629
 2010 — 3141
 2011 — 3172
 2020 — 3420

Расовый состав
 эскимосы — 37,3 %
 азиаты — 26,5 %
 белые — 24,0 %
 афроамериканцы — 1,7 %
 уроженцы тихоокеанских островов — 0,3 %
 прочие расы — 7,3 %
 две и более расы — 2,9 %
 латиноамериканцы (любой расы) — 12,6 %
22,3 % населения в качестве домашнего языка общения используют тагальский, 13,0 % — испанский, 2,0 % — илоканский, 1,2 % — алеутский.

Достопримечательности 
 Аляскинский морской национальный заповедник — частично.
 Национальный заповедник полуострова Аляска — частично.
 Национальный заповедник Изембек
 Часовня Святого Александра Невского () — г. Акутан, построена в 1918 году, в 1980 году включена в Национальный реестр исторических мест США.

См. также 
 Западные Алеутские острова

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт боро
 Подробные демографические данные по боро Алеушианс-Ост на сайте quickfacts.census.gov
 Алеушианс-Ост: экономика, демография, преступность, здравоохранение и пр. на сайте city-data.com
 Алеушианс-Ост на сайте epodunk.com
 Образование в Алеушианс-Ост на сайте aebsd.org
 Алеушианс-Ост: история и демография на сайте e-referencedesk.com
 Aleutians East Borough Coastal Management Program Enforceable Policies на сайте dnr.alaska.gov
 Карта боро — перепись населения США, 2000 на сайте ''labor.alaska.gov

Боро Аляски
Появились в 1987 году в США
Административные единицы, образованные в 1987 году